Boss kan avse

 Boss (bilmodel) – en bil tillverkad av Ford Motor Company
 Boss Corporation – ett företag som tillverkar elektroniska musiktillbehör (BOSS)
 Boss (datorspel) – sista fienden på en nivå i ett TV-spel
 Boss (TV-serie) – amerikansk TV-serie med Kelsey Grammer i huvudrollen
 Hugo Boss – ett tyskt klädmärke och modehus
 The Boss – smeknamn på Bruce Springsteen
 Maffiaboss – ledere i maffian
 Politisk boss – en person som de facto styr en viss politisk region eller valkrets